MPL peut faire référence à :
 Mozilla Public License ;
 MPL (où MPL signifie ma pauvre Lucette), un groupe de chanson française ;
 Aéroport de Montpellier-Méditerranée, en France, selon la liste des codes AITA des aéroports.
 MPL : Mètre Plancher Linéaire, mesure étalon du transport, permettant de calculer l'encombrement au sol des marchandises

Voir aussi 
 Walther MPL/MPK, un pistolet mitrailleur fabriqué par la firme allemande Walther
 MPL 75, MPL 85 et MPL 16 (où MPL signifie métro pneumatique lyonnais), les rames du métro lyonnais

Code IATA des aéroports